

Aeronautica 
 Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II – aereo da attacco al suolo statunitense
 Republic P-47 Thunderbolt – aereo da caccia statunitense

Cinema 
 Thunderbolt  – film del 1910 diretto da Jack Gavin
 La mazzata (Thunderbolt) – film del 1929 diretto da Josef von Sternberg
 Thunderbolt  – film del 1935 diretto da Stuart Paton
 Colpo di fulmine (Thunderbolt!) – film del 1947 diretto da John Sturges and William Wyler
 Thunderbolt - Sfida mortale (Pik lik feng) – film del 1995 diretto da Gordon Chan

Fumetto 
 Thunderbolt Ross – personaggio Marvel Comics
 Thunderbolts – personaggi Marvel Comics

Informatica 
 Thunderbolt – interfaccia di Intel

Musica 
 Thunderbolt: A Tribute to AC/DC – album di artisti vari del 1998
 Thunderbolt – album dei Saxon del 2018

Altro 
 Thunderbolt – città della Contea di Chatham, Georgia (Stati Uniti d'America)
 Thunderbolt – soprannome di John Arne Riise, calciatore norvegese
 Thunderbolt – videogioco del 1987